Леонид Акимов:
 Акимов, Леонид Алексеевич (род. 1920) — советский кинооператор.
 Акимов, Леонид Петрович (род. 1937) — российский инженер и учёный, специалист в области вычислительной техники и программирования. Примечания